Угљаре може бити:

 Угљаре (Зубин Поток), насеље у општини Зубин Поток, КиМ, Република Србија
 Угљаре (Косово Поље), насеље у општини Косово Поље, КиМ, Република Србија
 Угљаре (Гњилане), насеље у општини Гњилане, КиМ, Република Србија